Timon är ett släkte av ödlor. Timon ingår i familjen lacertider.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lacertider